David Axelrod (adviseur)
 David Axelrod (musicus)